IPA, akronymet kan have flere betydninger:

 Det internationale fonetiske alfabet – lydskriftssystem brugt af sprogforskere.
 International Phonetic Association – international organisation for studiet af fonetik.
 India Pale Ale – engelsk øltype.
 Indigenous Protected Area – Australsk begreb.
 International Police Association – venskabsorganisation for politiansatte.
 Important Plant Areas – Vigtigt planteområde; parallel til IBA (Important Bird Area).

Referencer